

Musica
That Girl  – singolo di Marques Houston
That Girl  – singolo di Esthero
That Girl  – singolo di Frankie J
That Girl  – singolo dei McFly
That Girl  – singolo di Stevie Wonder

Televisione
Quella strana ragazza (That Girl) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1966 al 1971